Der Hochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2012 wurde am 28. und 29. Juni 2012 im Olympiastadion der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen.

Europameister wurde der Brite Robert Grabarz. Er gewann vor Raivydas Stanys aus Litauen. Der Franzose Mickael Hanany errang die Bronzemedaille.

Bestehende Rekorde 

Anmerkung zum Europarekord:
Carlo Thränhardts oben genannter Europarekord wurde in der Halle erzielt. Inzwischen werden nach Wettkampfregel 260.2, Anmerkung 2 (IWR 260, CR31.2 – Weltrekorde), in Verbindung mit Wettkampfregel 260.13 (IWR 260, CR31.13.2 – Hallenweltrekorde) in der Halle erzielte Rekorde als gleichwertige Rekorde anerkannt.

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Am höchsten sprangen der britische Europameister Robert Grabarz sowie Vizeeuropameister Raivydas Stanys aus Litauen, die im Finale jeweils 2,31 m, erzielten. Damit blieben sie fünf Zentimeter unter dem Rekord. Zum Europarekord fehlten ihnen elf, zum Weltrekord dreizehn Zentimeter.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
28. Juni 2012

32 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 2,28 m. Niemand ging diese Höhe an, nachdem klar war, dass 2,26 m für die Finalteilnahme auf jeden Fall ausreichen würden. Um im Finale dabei zu sein, mussten 2,23 m im spätestens zweiten Versuch oder im dritten Sprung bei höchstens einem früheren Fehlversuch genommen werden. So qualifizierten sich zwölf Hochspringer für das Finale (hellgrün unterlegt).

Gruppe A 

In Qualifikationsgruppe A ausgeschiedene Hochspringer:

Gruppe B 

In Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Hochspringer:

Finale 

29. Juni 2012, 18:40 Uhr

Weblinks 
 Helsinki European Championships european-athletics.com, abgerufen am 26. Februar 2023
 Europameisterschaft in Helsinki (Finnland), leichtathletik.de, abgerufen am 26. Februar 2023
 Men High Jump Athletics European Championship 2012 Helsinki (FIN), todor66.com, abgerufen am 26. Februar 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 22nd European Athletics Championships Helsinki FIN 27 JUN–01 JUL 2012 Olympiastadion, Men 100m, S. 685f, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 26. Februar 2023
 XXI European Championship, Helsinki 2012, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 26. Februar 2023

Videolink 
 ECH2012 Helsinki Day 3 Robbie GRABARZ (GBR), Interview, youtube.com (englisch), abgerufen am 26. Februar 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hochsprung Manner